Шерри Арнстейн (, 11 января 1930 — 19 января 1997) — американская исследовательница и государственная деятельница, специалистка по политическому участию, государственному управлению в области здравоохранения, а также социальной работе.

Наиболее известна благодаря концепции лестница гражданского участия, изложенной в одноименной статье.

Биография 
Шерри Рубин родилась в Нью-Йорке 11 января 1930 года. Мать — Люсиль Голдстейн, отец — Бернард Рубин; эмигранты из Франции и России соответственно. Ещё в раннем детстве семья переехала в Калифорнию, где в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Шерри получила образование в сфере физической культуры. В дальнейшем она работала социальным работником в суде по делам несовершеннолетних в округе Аламида.

Общественная и академическая деятельность 
В 1955 Шерри вместе с мужем переезжает в Вашингтон. Здесь в Американском университете она получает магистерскую степень в коммуникациях. В столице она работала в клинике специалистом по связям с местным сообществом.

В начале 1960-х Арнстейн благодаря знакомству с Робертом Кеннеди начинает консультировать президентскую комиссию по подростковой преступности. Ко второй половине 1960-х Шерри перешла к консультативной деятельности в Министерстве жилищного строительства и городского развития. Основные задачи, с которыми работала Арнстейн в рамках своей работы на федеральное правительство, включали десегрегацию здравоохранения — процессу, направленному на сокращение расовой сегрегации, бытовавшей в американских госпиталях. 

В 1966 Арнстейн перевели на работу с проектами, связанными с провозглашённой президентом Джонсоном «». В частности, Шерри занялась проблемами гражданского участия в рамках «Model Cities Program» и разработала несколько руководств, направленных на повышение вовлечённости горожан в гражданскую активность.

Основные публикации

Ссылки 
 
 

Политологи США
Выпускники Американского университета
Выпускники Школы коммуникаций Американского университета